, una ocupación histórica en Japón equivalente a «flechero» puede referirse a:

Nombre
Sayuri Yahagi, seiyū.
Toshihiko Yahagi, novelista y ganador del premio Mishima Yukio.
Wataru Yahagi, guitarrista.

Lugares
Kamiyahagi (Gifu)
Yahagi (Iwate)
Dominio de Yahagi

Barcos
Yahagi (1912)
Yahagi (1943)

Estaciones de ferrocarril
Estación Rikuzen-Yahagi en Rikuzentakata.

Geografía
Río Yahagi 
Yahagi Furukawa

Otros
Batalla de Yahagigawa, 1181.
Puente Yahagi en Okazaki, Aichi.
Templo Yahagi, el nombre de los templos sintoístas en Okazaki, Aichi; Seki, Gifu; y Yao, Osaka.